Laura San Giacomo, actrice américaine. 
 San Giacomo Filippo, commune italienne de la province de Sondrio dans la région Lombardie en Italie.
 San Giacomo in Paludo, île de la lagune de Venise. 
 San Giacomo degli Schiavoni, commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie.
 San Giacomo delle Segnate, commune de la province de Mantoue en Lombardie en Italie.
 San Giacomo Vercellese, commune italienne de la province de Verceil dans la région Piémont en Italie.